В одиночному розряді тенісного турніру BMC Invitation 1972, який проходив у рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 7-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Біллі Джин Кінг (переможецьssa)
 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд (півфінал)

 Гельга Мастгофф (1-ше коло)
 Керрі Мелвілл (фінал)
 Джуді Тегарт-Далтон (півфінал)
 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

1972
Women's Tennis Circuit 1972